Raigarh ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Raigarh (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Raigarh (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Raigarh (Distrikt)